

Bułgaria 
 Polanowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Polanowo – wieś w obwodzie Burgas

Polska 

 Polanowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Polanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk 
 Polanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Powidz

Rosja 
 Polanowo (nad Wiaźmą) – miejsce zawarcia Pokoju w Polanowie

Zobacz też: Polanów